Hauptprogramm steht für

 Vollprogramme im Fernsehen
 ein Computerprogramm, welches Unterprogramme enthält